Мокрин () — село в Сербии, в общине Кикинда, в Северно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 5918 жителей (по переписи населения 1991 года — 6300 жителей).

История 
Село называется Мокрин с 1723 года, до этого называлось Homokrev. В XIII и XIV веках село под властью у венгров. По переписи населения в Османской империи 1557 и 1558 годов, в селе было 30 сербских жилищ. В 1778 году в селе было 1609 жителей. В XX веке село переживало экономический рост благодаря своему стратегическому положению (находилось на пути из Сегеда в Темишвар). Тогда в селе было 1780 домов в которых проживало 9279 жителей, из которых — 6233 серба, 1063 немца и 838 венгров.

Демография 
В селе Мокрин, по переписи 2002 года проживали 4657 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 39,7 лет (38,5 года у мужчин и 40,8 года у женщин). В селе есть 2079 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,85.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Гусиные бои 
Село знаменито традициями гусиных боев и яичных пасхальных боев.

Палеогенетика 
Мокринский некрополь раннего бронзового века датируется возрастом 2100—1800 лет до н. э. (марошская культура (Maros culture) северной Сербии). Мужчина МОК15А в погребении 163 был похоронен на противоположном конце спектра от статусной женщины из погребения 181, которая, скорее всего, была его матерью. Оба были похоронены с могильными предметами, указывающими на более высокий социальный статус. У образца МОК15А определена Y-хромосомная гаплогруппа J2b-L283>Z615+ (Z584-, Z2505-). У образцов МОК18А и МОК12 (Maros_EBA) определили Y-хромосомную гаплогруппу I2a1b-M423>Y3104>L161>pre-Y13336, у образца МОК28А — Y-хромосомную гаплогруппу I2a2a1a2a2-M223>CTS616>Y3670>L1229>S18331, у образца МОК19А — Y-хромосомную гаплогруппу R1b-Z2103>Z2106>Z2108>Y14415>Y14420* (xY14512).

Люди, связанные с селом 
 Мирослав Антич (1932—1986), поэт
 Арсений (Стойкович) (1804—1892), епископ Сербской православной церкви
 Васа Стаич (1878—1947), философ, писатель
 Раша Попов (1933-), журналист

Примечания

Ссылки 
 Мокрин 
 Информация о Мокрине 
 
 

Населённые пункты Воеводины